прізвище
 Девід Лоу — британський плавець
 Деніс Лоу (нар. 1940) — шотландський футболіст
 Джуд Лоу — британський актор
 Дуглас Лоу (1902-1981) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Ендрю Бонар Лоу — прем'єр-міністр Британії
 Кейтлін Лоу — американська софтболітска
 Леслі Лоу — британський вершник
 Педді Лоу (нар. 1962) — британський інженер
 Росс Лоу — канадський хокеїст
 Софі Лоу — акторка
 Фредерік Лоу — композитор
інше
 Фаленопсис Лоу — рослина